Beata – termine religioso con cui si indica un'anima ammessa in Paradiso
 Beata – persona per cui è stato concluso un processo di beatificazione
 Beata – nome proprio di persona femminile italiano
 Beata – frazione di Pian Camuno in Valle Camonica
 Beata – genere di ragni della famiglia Salticidae

Pagine correlate 
 Beato (disambigua)

Altri progetti